Эммерих () — германское мужское имя, восходящее к готскому Амаларих.

Иноязычные аналоги

Фамилии 
 Эммерих, Анна Катерина (1774—1824) — католическая блаженная.
 Эммерих, Лотар (1941—2003) — немецкий футболист.
 Эммерих, Макс (1879—1956) — американский гимнаст и легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1904 г.
 Эммерих, Ноа (род. 1965) — американский киноактёр.
 Эммерих, Роланд (род. 1955) — американский кинорежиссёр немецкого происхождения.
 Эммерих, Рудольф (1856—1914) — немецкий бактериолог, профессор гигиены Мюнхенского университета.

Топонимы 
 Эммерих-ам-Райн () — город в Германии.
 Америка () — континент Америка, названный в честь Америго Веспуччи, который доказал, что открытые Христофором Колумбом земли являются не восточной окраиной Азии, а отдельным континентом.

См. также 
 Святой Эмерик

Немецкие мужские имена